Сен-Брис — коммуна во Франции, департамент Жиронда
 Сен-Брис — коммуна во Франции, департамент Майен
 Сен-Брис — коммуна во Франции, департамент Манш
 Сен-Брис — коммуна во Франции, департамент Орн
 Сен-Брис — коммуна во Франции, департамент Сена и Марна
 Сен-Брис — коммуна во Франции, департамент Шаранта

См. также 
 Сен-Брис-су-Форе